Жива оксид или живин оксид се може односити на:

 Жива (I) оксид, Hg2O
 Жива(II) оксид, HgO